Филинг — департамент региона Тиллабери в республике Нигер.

География 
Департамент Филинг находится на юго-западе Нигера. Административный центр — город Филинг. Административно состоит из 4 коммун: городской, города Филинг, и трёх сельских — Иманан, Центральный Курфей и Тондикандия.

История 
После провозглашения независимости Нигера в 1960 году его территория была административно разделена на 12 округов (circonscriptions). Одним из них был округ Филинг. После реформы 1964 года в Нигере были созданы 7 департаментов (ныне — регионы) и 32 префектуры (нынешние департаменты). В результате округ Филинг был преобразован в префектуру Филинг.
В 1983—1987 годах Филингом в качестве префекта управлял будущий премьер-министр Нигера Махамаду Данда. В 1998 году префектура Филинг была преобразована в департамент, во главе которого находится назначаемый советом министров государства префект. Нынешнее административное деление департамента на коммуны было произведено в 2002 году.

Население 
Департамент Филинг населяют этнические группы фульбе, туареги и хауса. Господствующая религия — ислам.

Литература 
 Harouna Kanfo: Etude sur la consommation de l’eau potable dans le département de Filingué. Faculté d’Agronomie, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niamey 2009.
 Norman H. MacLeod: Climax agriculture: plus an analysis of the process and stages of deserfication (aridification) and rehabilitation in the arrondissement of Filingué, Niger. Earth Resources Development Research Institute, Washington 1976.
 Rachida Oumarou Irkoino: Caractérisation des parcs agroforestiers dans le département de Filingué. Faculté d’Agronomie, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niamey 2012.

Департаменты Нигера
Регион Тиллабери